Lykidas ist der Name von

 Lykidas (Kentaur), eines Kentauren in der griechischen Mythologie;
 Lykidas (Athen), eines attischen Politikers zur Zeit der Perserkriege;
 Lykidas (Aitoler), eines aitolischen Offiziers Alexanders des Großen.